Kloster Marienburg bezeichnet
 Kloster Marienburg (Abenberg) in Abenberg, Bayern
 Kloster Marienburg (Ofteringen) in Ofteringen, Baden-Württemberg
 Marienburg (Mosel) in Zell (Mosel), Rheinland-Pfalz.